Джо Хассетт (; ) — американский баскетболист, игравший на позиции атакующего защитника. Он играл за колледж Провиденс и на драфте 1977 года под 52 номером командой «Сиэтл Суперсоникс». В НБА также выступал за «Индиана Пэйсерс» (1979—1980), «Даллас Маверикс» (1980) и «Голден Стэйт Уорриорз» (1981—1983). Также представлял США на Панамериканских играх 1975.

Карьера 
Играл в баскетбол в колледже Провиденс, где до сих пор делит рекорд с четырьмя другими игроками, набирая не менее 500 очков за сезон в течение трех лет подряд. Хассет был выбран под 52 номером в третьем раунде драфта НБА 1977 года командой «Сиэтл Суперсоникс». Он был частью команды, которая стала чемпионом в 1979 году. Но уже в следующем сезоне перешёл в «Индиана Пэйсерс», где занял четвертое место в лиге, забив 69 трехочковых за сезон. Он также играл за «Даллас Маверикс» и «Голден Стэйт Уорриорз». В последнем завершил свою карьеру в НБА в сезоне 1982/83.

Хассетт является членом Зала баскетбольной славы Новой Англии, Зала славы колледжа Провиденс, Зала славы наследия Род-Айленда и Зала славы межшкольной лиги Род-Айленда. Сейчас он консультант по инвестициям/банкир и даёт комментарии для баскетбольной команды «Провиденс Фрайарс» на радио 103.7 FM.

Примечания

Ссылки 
Статистика на сайте Basketball-Reference.com

Выпускники Академии Ла Саль
Баскетболисты США
Игроки «Сиэтл Суперсоникс»
Игроки «Индиана Пэйсерс»
Игроки «Даллас Маверикс»
Игроки «Голден Стэйт Уорриорз»
Игроки сборной США по баскетболу
Чемпионы Панамериканских игр по баскетболу